Kwangmyŏng – stacja metra w Pjongjangu
 Kwangmyong – północnokoreański intranet